Blanche:

 Blanche — ботаническое сокращение, обозначающее, что автором таксона является  
 Бланка Французская

См. также 
Бланш